Туна де Абахо, Сан Паскуал има више значења:

 Туна де Абахо, Сан Паскуал (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Туна де Абахо, Сан Паскуал (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику